Offset steht für:

 Offset (Film), deutsch-rumänischer Film aus dem Jahr 2005
 Offset Ridge, Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

es ist der Künstlername von:
 Kiari Kendrell Cephus, US-amerikanischer Rapper, siehe Offset (Rapper)

im weiteren Sinn für:
 Kompensationsgeschäft (engl. offset für Verrechnung, Gegenbuchung)
 in der Technik (engl. offset für Regelabweichung, Versatz) ein konstanter, additiver oder subtraktiver Betrag oder systematische Abweichung einer Zustandsgröße oder eines Messwertes
 Offsetspannung, Kenngröße in Bauelementen und Geräten für Nullpunkt-Verschiebung der Spannung
 Offsetdruck (engl. offset für Versatz, Absatz), ein indirektes Flachdruckverfahren
 segmentierte Adressierung (engl. offset für Adressabstand)